Ранчо лос Леонес има више значења:

 Ранчо лос Леонес (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Леонес (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику